Раша:

Транскрипция от Russia. Например, Наша Russia (Наша Россия), ЮТВ Раша Холдинг

Топоним 
 Раша () — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
  () — город в округе Эркимер, Нью-Йорк, США.
  — община в Хорватии.
  — река в Хорватии.
  — бухта в Хорватии.
 Раша — залив в Хорватии.
 Раша — деревня в Верхней Лужице, коммуна Гроспоствиц района Баутцен, земля Саксония.

См. также 
 Раш
 Рашка